Lampson ist der Name von:

Personen:
 Butler Lampson (* 1943), US-amerikanischer Informatiker
 Elbert L. Lampson (1852–1930), US-amerikanischer Politiker
 Elmar Lampson (* 1952), deutscher Musikwissenschaftler
 Frederick Locker-Lampson (1821–1895), englischer Dichter
 Jacqueline Lampson, Lady Killearn († 2015), britische Peeress
 Matt Lampson (* 1989), US-amerikanischer Fußballspieler
 Miles Lampson, 1. Baron Killearn (1880–1964), britischer Diplomat
 Nick Lampson (* 1945), US-amerikanischer Politiker

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Lampson (Wisconsin), im Washburn County